Con il termine protofinnico si può intendere:
 Il finlandese primitivo, o protofinnico proprio, antica lingua che si è suddiviso in tardo protofinnico e in protosami. Le attuali lingue sami sono molto vicine a tale lingua
 Il tardo protofinnico, antica lingua che nei primi secoli dopo Cristo si è suddiviso nelle attuali lingue baltofinniche. La lingua è composta da tre dialetti principali.

Voci correlate 
 Lingua finlandese
 Lingue sami

Lingue agglutinanti
Lingue baltofinniche